74. Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w 2002 roku w Warszawie na torze Stegny. Złote medale zdobyli Katarzyna Wójcicka i Paweł Zygmunt.

Kobiety

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia 
 Lista triumfatorów Mistrzostw Polski na stronie PZŁS (doc.)

2002 w polskim sporcie
2002 w sportach zimowych
Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
Zawody sportowe w Warszawie